Borracho puede referirse a:
 Borracho (canción), canción de 1965 de la banda Los Brincos.
 Bizcocho borracho, es una masa de repostería que se ha puesto en remojo de un almíbar mezclado con un licor.
 Pollo borracho, nombre dado a varias formas de preparar un pollo usando bebidas alcohólicas.

Enlaces externos